Un bâton de manioc peut être :
 le Bobolo, spécialité Béti du Cameroun
Le Miondo, spécialité Douala du Cameroun
 le Chikwangue, mets traditionnel dans le bassin du fleuve Congo.
Le manioc Batéké (ongwèlè,ekwo,kakwo,kekwo,oka...), spécialité des Téké au Gabon et Congo(s)
Agnizock, spécialité des Fang au Gabon

Spécialité à base de manioc 
.Mbaye en langue tupuri  au nord Cameroun